Queens Park Rangers FC (celým názvem: Queens Park Rangers Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí v západním Londýně – obvod Hammersmith a Fulham. Založen byl v roce 1882. Od sezóny 2015/16 působí v EFL Championship (2. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Loftus Road s kapacitou 18 439 diváků.

Historie 

Klub vyhrál ve své historii jednou Anglický ligový pohár, kde skončil ještě jednou ve finále, do finále se dostal i v jiném anglickém poháru FA Cupu a jednou skončil druhý ve First Division.

V roce 2007 klub převzali tehdejší šéf Formule 1 Bernie Ecclestone a šéf závodního týmu Formule 1 Renault Ital Flavio Briatore. V současnosti klub vlastní malajsijský podnikatel a vlastník týmu Formule 1 Caterham F1 Tony Fernandes se svou Tune Group.

V historii QPR působili také tři čeští hráči, Jan Stejskal (1990–1994), Luděk Mikloško (1998–2001) a Radek Černý (2008–2013).

Získané trofeje 

 EFL Cup ( 1× )
 1966/67

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1897–1898: London League (Division One)
 1899–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1948: Football League Third Division South
 1948–1952: Football League Second Division
 1952–1958: Football League Third Division South
 1958–1967: Football League Third Division
 1967–1968: Football League Second Division
 1968–1969: Football League First Division
 1969–1973: Football League Second Division
 1973–1979: Football League First Division
 1979–1983: Football League Second Division
 1983–1992: Football League First Division
 1992–1996: Premier League
 1996–2001: Football League First Division
 2001–2004: Football League Second Division
 2004–2011: Football League Championship
 2011–2013: Premier League
 2013–2014: Football League Championship
 2014–2015: Premier League
 2015–2016: Football League Championship
 2016– : English Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1882